Wapen van Westerwolde (gemeente)
 Wapen van Westerwolde (waterschap)